264-я штурмовая авиационная дивизия
 264-я пехотная дивизия (Третий рейх)
264-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР.

 264-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году
 264-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в феврале — марте 1942 года в УВО
 264-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в мае 1942 года из 17-й окурсбр
 264-я стрелковая дивизия (4-го формирования) — сформирована в 1943 году

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (250. - 299.)#264. divizija